Полуостров Михайлова:

 Полуостров Михайлова — полуостров на острове Котельный.
 Полуостров Михайлова — полуостров на полуострове Таймыр.